Włodzimierz Gruszczyński – polski architekt (1906–1973)
 Włodzimierz Gruszczyński – polski filolog (ur. 1953)